Ерово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерово — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Ерово — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.